

Geografia 
 Oviedo – città della Spagna nord-occidentale, capoluogo del Principato delle Asturie (l'antica Ovetum)
 Oviedo – comune (city) degli Stati Uniti d'America, nella contea di Seminole in Florida
 Oviedo – comune della Repubblica Dominicana, situato nella Provincia di Pedernales

Personaggi televisivi 
 María Laura Torres Oviedo – personaggio immaginario della telenovela argentina Flor – Speciale come te

Persone 
 Alfio Oviedo (1995) – calciatore paraguaiano
 Allan Oviedo (1970) – ex calciatore costaricano
 Antonio Oviedo (1938-2022) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Bryan Oviedo (1990) – calciatore costaricano
 Carlos Oviedo Cavada (1927-1998) – cardinale e arcivescovo cattolico cileno
 Cristian Oviedo (1978) – ex calciatore costaricano
 Fidencio Oviedo (1987) – calciatore paraguaiano
 Hugo Vera Oviedo (1991) – calciatore paraguaiano
 Miguel Oviedo (1950) – ex calciatore argentino
 Pelagio da Oviedo (...–1153) – vescovo spagnolo di Oviedo